Libanees voetbalelftal (mannen)
 Libanees voetbalelftal (vrouwen)